У́лица 139-й стрелко́вой диви́зии — одна из улиц Московского района города Чебоксары Чувашской Республики. Расположена в Северо-Западном микрорайоне, между улицами Ахазова и Мичмана Павлова.

Происхождение названия 
Новая улица получила название в мае 1975 года в честь 139-й стрелковой Рославльской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, сформированной в Чебоксарах 4 декабря 1941 года, участвовавшей в Великой Отечественной войне, прошедшей боевой путь от Ржева до берегов Эльбы. Именно им была посвящена известная песня Михаила Матусовского «На безымянной высоте». Они стояли «у незнакомого поселка», защищая пядь земли против 300 фашистских солдат.

Здания и сооружения 
 № 1/50 — Средняя школа № 48
 № 3 — Детский сад № 136
 № 5 — Родильный дом
 № 7 — Эндокринологический диспансер
 № 9 — Филиал Дворца детского и юношеского творчества.
 № 14 — Лицей № 3
 № 14а — Средняя школа № 54

Транспорт 
На самой улице 139-й стрелковой дивизии движение общественного транспорта отсутствует.

Автобусное и троллейбусное движение функционирует по смежной улице Мичмана Павлова.

Смежные улицы 
 Улица Ахазова
 Улица Мичмана Павлова

Ссылки 
 Фото улицы 139-й стрелковой дивизии

Примечания 

1